Gołaczów heißen folgende Orte in der polnischen Wojewodschaft Niederschlesien:
 Gołaczów (Lewin Kłodzki) (ehem. Hallatsch), Dorf in der Gemeinde Lewin Kłodzki, Powiat Kłodzki
 Gołaczów (Chojnów), Dorf in der Gemeinde Chojnów, Powiat Legnicki